Dotan steht für:

 Dotan (Sänger) (Dotan Harpenau; * 1986), niederländischer Singer-Songwriter

geographische Objekte:
 Dotan (antike Stadt), antike Stadt in Palästina
 Mewo Dotan, israelische Siedlung im Westjordanland

Dotan ist der Familienname folgender Personen:

 Aron Dotan (1928–2022), israelischer Sprachwissenschaftler 
 Shimon Dotan (* 1949), israelischer Filmproduzent, Regisseur und Drehbuchautor 

Siehe auch:
 Dothan